Die 2. Bundesliga 2008/09 war die 35. Spielzeit der zweithöchsten deutschen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 15. August 2008 und endete am 24. Mai 2009 mit dem 34. Spieltag. Gleichzeitig startete auch die Bundesliga in die Spielzeit 2008/09. Der SC Freiburg wurde als Meister der 2. Bundesliga erstmals mit einer eigenen Trophäe geehrt.

Bereits drei Wochen zuvor wurde der Premierenspieltag der neuen 3. Liga ausgetragen, mit deren Einführung es auch erstmals seit 13 Jahren zu einer wesentlichen Veränderung des Modus der 2. Bundesliga kam. So fanden zum Saisonende wie bereits zwischen 1982 und 1991 Relegationsspiele zwischen dem Tabellensechzehnten der Bundesliga und dem Tabellendritten der 2. Bundesliga statt, deren Sieger in der Spielzeit 2009/10 für die Bundesliga spielberechtigt war.

Eine analoge Auf- und Abstiegsregelung wurde auch beim Übergang zwischen der 2. Bundesliga und der 3. Liga angewandt, wodurch es erstmals seit der Saison 1994/95 wieder weniger als vier Absteiger aus der 2. Bundesliga gab. Diese Vereinbarung war Grundbedingung für die Zustimmung der Vertreter der 2. Bundesliga in der Mitgliederversammlung der DFL zum neuen Modus, da zwar ein sicherer Aufstiegsplatz in die Eliteklasse wegfiel, andererseits durch nur noch zwei bis drei Absteiger eine größere Planungssicherheit für die Klubs der 2. Bundesliga herrschte.

Meister der 2. Bundesliga wurde der SC Freiburg, der sich bereits nach dem 31. Spieltag den Aufstieg in die Bundesliga sicherte. Am selben Spieltag stand auch der SV Wehen Wiesbaden als erster Absteiger fest, am 32. Spieltag verspielte der FC Ingolstadt 04 die letzte Chance auf den Klassenerhalt. Zusammen mit Freiburg sicherte sich der 1. FSV Mainz 05 den Aufstieg. In den Relegationsspielen besiegte der 1. FC Nürnberg als Dritter der 2. Bundesliga Energie Cottbus, den 16. der Bundesliga. Außerdem unterlag der VfL Osnabrück als Tabellensechzehnter dem Dritten der 3. Liga, SC Paderborn 07.

Statistiken

Abschlusstabelle 

|}

Relegation 
Der 1. FC Nürnberg erreichte den dritten Platz in der Saison 2008/09 und trat am 28. und 31. Mai 2009 gegen den 16. der Bundesliga, Energie Cottbus, an.

Aufstieg 

|}

Hinspiel

Rückspiel

Abstieg 
Der VfL Osnabrück erreichte den 16. Platz in der Saison 2008/09 und trat am 29. Mai und 1. Juni 2009 gegen den Drittplatzierten der 3. Liga, den SC Paderborn 07, an.

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Spielstätten

Weblinks

Einzelnachweise 

2008/09
Fußballsaison 2008/09